J84 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Clanfield